

Geografia 
 Pescara – città dell'Abruzzo, capoluogo dell'omonima provincia
 Pescara – corso inferiore dell'Aterno, fiume dell'Abruzzo
 Pescara – torrente immissario del lago di Santa Giustina, in provincia di Trento
 Pescara – lago nei monti della Daunia, in territorio di Biccari
 Pescara – frazione di Ferrara
 Pescara – frazione di Ceccano in provincia di Frosinone
 Pescara – frazione di Falvaterra in provincia di Frosinone
 Pescara – frazione di Postiglione in provincia di Salerno
 Pescara del Tronto – frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno

Sport 
  – società calcistica di Pescara
 Pescara Calcio a 5 – società calcistica di Pescara